Смт
 Сєвєрний

Інше
 Сєвєрний (пункт контролю)

Див. також
 Сєвєрний район